Fat Man and Little Boy se puede referir a:
Fat Man and Little Boy (película), película estadounidense de 1989;
Fat Man and Little Boy (Los Simpson), un episodio de los Simpson.